Олівер () — чоловіче особове ім'я а також прізвище і топонім.

Персоналії 
 Олівер (прізвище)
 Олівер (ім'я)

Топоніми 

 Олівер () — вершина (3800 м) у горах Принца Олафа (Хребет Королеви Мод), Трансантарктичні гори (Антарктида).

Олівер () — округ (графство) у штаті Північна Дакота
 Олівер — місто, штат Джорджія
 Олівер Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсільванія
 Олівер Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія
 Олівер Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Олівер — селище, штат Вісконсин
 Олівер — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Інше 
 Олівер Твіст () — німий пригодницький фільм за книгою Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста», що вийшов на екрани в 1922 році.
 «Олівер!» () — британський мюзикл Лайонела Барта за книгою Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (1960).
 «Олівер Твіст молодший» () — американська драма режисера Мілларда Вебба (1921).
 «Олівер!» — музичний фільм (1968), за однойменним мюзиклом, реж. К. Рід, 5 премій «Оскар», у тому числі за найкращий фільм.
 2177 Олівер (2177 Oliver) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.

Див. також 
 Замок Олівер